L'expression «Verveine du Pérou» désigne :
 Aloysia citrodora, aussi appelée verveine citronnelle ou verveine odorante, car elle sent le citron.
 Glandularia peruviana, une espèce ornementale.
Nom de plante ambigu